Daby est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, président du parlement mauricien
Janet Daby (né en 1970), femme politique travailliste britannique

Prénom
Daby Touré (né en 1975), musicien français

Toponyme

, île californienne dans la baie de Humboldt

Homonymie de patronyme